Questa è la lista delle partite disputate dalla Nazionale di calcio a 5 del Belgio dal 1991 ad oggi.

1991

1992

Collegamenti esterni

Calcio a 5 in Belgio